Il singolare del torneo di tennis Winnetka Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gianluca Pozzi che ha battuto in finale Wayne Black 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Cristiano Caratti (quarti di finale)
 Steve Campbell (quarti di finale)
 Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Luis Herrera (primo turno)

 Gianluca Pozzi (Campione)
 Oren Motevassel (primo turno)
 Ramón Delgado (semifinali)
 Yong-Il Yoon (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1997